Gillon ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gillon (1741–1794), US-amerikanischer Politiker
 Diana und Meir Gillon (* 1915), britisches Science-Fiction-Autorenpaar
 Germain Gillon (1769–1835), französischer Zisterzienserabt und Klostergründer
 Karen Gillon (* 1967), schottische Politikerin
 Karmi Gilon (Carmi Gillon; * 1950), israelischer Politiker und Diplomat
 Leopold Gillon (1868–1948), belgischer Politiker
 Louis-Bertrand Gillon (1901–1987), französischer Ordensgeistlicher
 Michaël Gillon (* 1974), belgischer Biochemiker und Astrophysiker
 Paul Gillon (1926–2011), französischer Comiczeichner
 Robert Gillon (1884–1972), belgischer Politiker

Gillon ist der Name folgender geografischer Objeke:
 Gillon, eine Ortschaft in der Gemeinde Épagny im Département Haute-Savoie, Frankreich
 River Gillon, ein Fluss auf Dominica

Siehe auch:
 Gilon